Vesuvio (café), een historisch café in de Amerikaanse stad San Francisco
 Vesuvio (trein), een binnenlandse Italiaanse trein voor de verbinding Milaan - Napels
 Vesuvio (schip), een schip van de Italiaanse marine

Zie ook 
 Vesuvius (doorverwijspagina)